Тихорський:

 Тихорський Єпифаній (? — † 1731) — церковно-освітній діяч;
 Тихорський Микола (1806/1810 — 1871) — поет, письменник;
 Тихорський Хома Трохимович (1733 — †1814) — лікар, почесний академік Петербурзької Академії Наук (з 1798);